Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1893 года — первый официальный чемпионат Европы, который прошёл 21 января-22 января 1893 года в Берлине. Чемпионат проводился на трёх дистанциях: 500 м — 1500 м — 5000 м. Титул чемпиона присваивался конькобежцу, выигравшему две дистанции из трех. На дистанциях 500 и 1500 метров победители определялись по итогам двух забегов. Во втором забеге бежали четыре сильнейших спортсмена. В соревнованиях принимали участие только мужчины — 13 конькобежцев из 5 стран. Абсолютным победителем первого чемпионата Европы стал Рудольф Эриксон из Швеции.

Результаты чемпионата

Отдельные дистанции

Ссылка 
Сайт SkateResults.com, анг.

1893
1893 год в спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Германии
1893 год в Германии
Январь 1893 года
Международные спортивные соревнования в Берлине
Чемпионаты Европы в Германии